

Acronimo 
 Indicatore della situazione reddituale
 International Standard Range
 Interrupt Service Routine
 Intersecting Storage Rings – un acceleratore di particelle al CERN
 Intelligence Surveillance Reconnaissance
 Istituto spezzino per la Storia della Resistenza
 Integrated Services Router
 Investimenti sostenibili e responsabili

Codici 
 ISR – codice vettore ICAO della compagnia aerea israeliana Israir Airlines
 isr – codice ISO 639-3 della lingua dei segni israeliana
 ISR – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Israele
 ISR – Codice nazione del CIO per Israele
 ISR – Codice nazione della FIFA Israele